Любомир Попович, также Люба Попович (; 14 октября 1934, Тузла, Югославия — 12 августа 2016, Белград, Сербия) — французский художник-сюрреалист, выходец из Сербии.

Биография 
Окончил Академию изобразительных искусств в Белграде. Вместе с Величковичем и Дадо входил в первой половине 1950-х в авангардную группу Mediala . В 1963 переехал во Францию, но время от времени посещал Сербию. О визионерском творчестве Поповича, в котором сильны эротические мотивы, снят короткометражный фильм Валериана Боровчика Любовь, это вечное чудовище (1977,  ). С 1991 — член Сербской академии наук и искусств.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Сербской академии наук и искусств 

Художники Югославии
Художники Франции
Родившиеся в Тузле
Сюрреалисты